Contre-amiral () est un grade militaire utilisé dans les marines de guerre de langue russe : celle de l’Union soviétique et celle de la Russie actuelle.

Description 

Dans la hiérarchie des marines de guerre langue russe, ce grade est le premier grade d'amiral dans la marine russe et soviétique et se situe hiérarchiquement au-dessus du grade de capitaine de  () et au-dessous du grade de vice-amiral (). 

Grade militaire de la Marine impériale russe
Grade militaire de la Marine soviétique
Grade militaire de la flotte maritime militaire de Russie